meerdere rivieren in Rusland, waaronder:
 Ozjornaja (Zee van Ochotsk), rivier in Kamtsjatska
 Ozjornaja (Beringzee), rivier in Kamtsjatska
 meerdere nederzettingen in Rusland
 metrostations:
 Ozjornaja (metrostation Moskou)